Шампион на Италия по футбол през сезон 1906 е Милан.

Квалификации

Пиемонт 
Ювентус е единствения участник от областта.

Лигурия

Ломбардия

Финален турнир

Крайно класиране

Срещи 

(*) Мачът е прекратен при резултат 1-1. Преиграването завършва при резултат 2-0 за Ювентус.

Мач за определяне на шампиона 

 Преиграване

Изчотници 
 Италиански шампионат по футбол 1906 в rsssf.com

Първенство на Италия по сезон